Həsənsu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Hakhum, vattendrag, 
 Kirovka (ort), Aghstafa, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar